Cherry Bomb — третий студийный альбом американского рэпера Tyler, The Creator. Релиз состоялся 13 апреля 2015 года. 9 апреля 2015 года альбом был неофициально анонсирован в iTunes, наряду с двумя другими треками. Он содержит гостевые участия от Скулбой Кью, Чарли Уилсона, Кали Учис, Канье Уэста, Лила Уэйна, Фаррелла Уильямса и других.

Список композиций

Участники записи альбома 
 Tyler, The Creator
 Pharrell Williams
 Kali Uchis
 Dwayne Carter, Jr.
 Kanye West
 Gabriele Ducros
 Lil' Wayne
 ScHoolboy Q

Музыкальные чарты

Источники 

Альбомы Tyler, The Creator
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Sony Music Entertainment